Генна́дий Его́рович Еврюжи́хин, () — советский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за футбольный клуб «Динамо» Москва. Игрок национальной сборной СССР, Мастер спорта СССР международного класса (1972).

Биография 
Рос в одном дворе с Николаем Осяниным, с ним же играл в футбол в детские годы. Спортшколу не посещал, играл ради удовольствия.

Окончив школу, уехал в Ленинград. Поступил в Ленинградский институт точной механики и оптики. Играл в студенческой сборной по футболу, за «Локомотив». Его заметил главный тренер «Динамо» (Ленинград) Аркадий Алов и пригласил к себе в команду. В «Динамо» провел 1,5 года, играл успешно, и его заметили представители столичных клубов. Еврюжихин уезжать из Ленинграда не хотел, начал тренироваться с «Зенитом», но сезон все же завершил в «Динамо».

В 1966 году перешёл в «Динамо» (Москва), однако о футбольной карьере не думал. По-прежнему учился на дневном отделении в московском вузе на оптико-механическом факультете. На поле стал появляться только с июня 1966 — клубы улаживали разногласия между собой.

В первом матче за «Динамо» забил мяч в ворота СКА, а в девятом против московского «Спартака» забил три и помог выиграть команде со счетом 4:0. В конце года был вызван в сборную СССР.

Вплоть до 1976 года играл за «Динамо», причем именно в последнем сезоне стал чемпионом страны.

С 1977 года — дипкурьер МИДа.

Достижения 
  Динамо (Москва)
 Чемпион СССР: 1976 (в)
 Серебряный призёр чемпионата чемпионата СССР (2): 1967, 1970
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (2): 1973, 1975
 Обладатель Кубка СССР (2): 1966/67, 1970
 Финалист Кубка обладателей кубков: 1971/72

 Сборная СССР
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1972

Примечания

Ссылки 
 Спортивный некрополь

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Мастера спорта СССР международного класса
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Москва
Дипломатические курьеры
Похороненные на Троекуровском кладбище